Ål har flere betydninger:
 Ål (ålefisk) – er en biologisk familie af lange slanke fisk. Fra denne familie haves i Danmark den europæiske ål.
 Andre dyr
 Elektrisk ål – Strålefinnet fisk (som ikke tilhører familien ålefisk).
 Kongeål – fiskehandlernavn for pighaj – bruskfisk som ikke tilhører familien ålefisk.
 Redskaber
 En ål er en slags syl, der benyttes i håndsætning
 Stednavne
 Ål (Sahl Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sahl Sogn, Holstebro Kommune
 Ål (Aal Sogn) – et sogn i Aal Sogn, Varde Kommune

 Ål (Norge) – en norsk kommune.